А́лан Пи́кок (; ) — английский футболист. Известен выступлениями за «Мидлсбро», «Лидс Юнайтед» и сборную Англии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1955 году выступлениями за команду «Мидлсбро», в которой провел восемь сезонов, приняв участие в 218 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Мидлсбро», был основным игроком команды. В составе «Мидлсбро» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность 0,57 гола за игру.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Лидс Юнайтед», в состав которого присоединился в 1964 году за 55,000 фунтов стерлингов. Сыграл за команду из Лидса три сезона. В новом клубе был среди лучших голеодоров, отличаясь забитым голом в среднем в каждой второй игре чемпионата.

Из-за травмы завершал профессиональную игровую карьеру в клубе из нижней лиги — «Плимут Аргайл», за которую выступал в течение сезона 1967—1968. «Плимут» заплатил за Алана 10,000 фунтов стерлингов.

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Англии состоялся во втором матче группового раунда чемпионата мира 1962 года против сборной Аргентины. Всего за сборную Пикок провёл 6 матчей и забил 3 гола.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»